Nemesis, boginja iz starogrčke mitologije
 Nemesis, znanstveno-fantastični roman Isaaca Asimova
 Nemesis (zvijezda)
 Nemesis (Stratovariusov album)
 Nemesis (Resident Evil), glavni negativac survival horror videoigre Resident Evil 3
 Nemesis (pjesma sastava Arch Enemy), poznata melodična death metal pjesma